Łękno steht für: 

 Łękno (Stettin), ein Stadtviertel von Stettin (Stettin-Westend) 
 Łękno (Zaniemyśl), eine Ortschaft in der Landgemeinde Zaniemyśl, im Powiat Średzki in der polnischen Woiwodschaft Großpolen (Seeburg, Kreis Schroda/Posen)

Siehe auch:
 Łekno